Silvanus – nome in lingua latina di dività romana
 Silvanus – divinità immaginaria del gioco di ruolo fantasy Dungeons & Dragons
 Silvanus Njambari – calciatore namibiano